Алексе́й Кали́нин:
 Калинин, Алексей Александрович (1919—1941) — советский стрелок-радист бомбардировщика, член экипажа Н. Гастелло.
 Калинин, Алексей Васильевич (1882—?) — рабочий, член II Государственной думы от Костромской губернии.
 Калинин, Алексей Иванович (1922—2010) — советский государственный деятель, первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС (1963—1966).
 Калинин, Алексей Михайлович (1928—2004) — советский адмирал.
 Калинин, Алексей Николаевич (1922—1943) — старший сержант, Герой Советского Союза.